Carlos Calvo (futbolista) puede referirse a:
 Carlos Calvo Beristain (1992-), futbolista mexicano;
 Carlos Calvo Sobrado (1985-), futbolista español.